Dorfkirche Briesen steht für:
 Dorfkirche Briesen (Spreewald) im Landkreis Spree-Neiße
 Dorfkirche Briesen (Mark) im Landkreis Oder-Spree
Siehe auch:
 Dorfkirche Klein Briesen
 Dorfkirche Groß Briesen